Татьяна Евгеньевна Автухович (р. 19 января 1951 г., Гродно) — советский и белорусский литературовед, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской филологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, исследователь русской литературы XVIII в.

Биография 
Родилась в г. Гродно. В 1974 г. окончила Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «Русский язык и литература». До 1979 г. училась в аспирантуре университета. В 1981 г. защитила кандидатскую диссертацию «Литературное творчество Феофана Прокоповича».

В 1968–1970 гг. работала корректором в газете «Гродненская правда», затем в 1974–1975 гг. в Скирмонтовской средней школе Дзержинского района Минской области. С 1979 г. преподает на филологическом факультете Гродненского государственного университета им. Я. Купалы (кафедра русской и зарубежной литературы).

В 1998 г. защитила докторскую диссертацию «Русский роман XVIII века и риторика: взаимодействие в период формирования жанра (1760-1770-е гг.)». С 1998 г. является заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. С 2005 г. — профессор.

Научная деятельность 
Основные сферы научных интересов — теоретическая и историческая поэтика; литература и риторика; теория литературы; история литературы XVIII-XX вв.

Научная биография Т.Е. Автухович начинается с изучения русской литературы XVIII в. Кандидатская диссертация «Литературное творчество Феофана Прокоповича» (1981) рассматривает литературное наследие архиепископа Феофана (Прокоповича) как связующее звено между древнерусской литературой и литературой нового времени, оказавшее влияние на развитие общественной мысли и литературы XVIII в.

В докторской диссертации «Русский роман XVIII века и риторика: взаимодействие в период формирования жанра (1760-1770-е гг.)» (1998) исследователь рассматривает проблему взаимодействия риторики и романа на русском материале XVIII в. Это взаимодействие имело место на различ­ных этапах развития мировой литературы. Автухович считает ее одной из узловых проблем современной исторической поэтики, так как она отражает взаимодействие таких основополагающих кате­горий, как тип художественного сознания (мифориторический) и жанро­вое (романное) мышление. Т.Е. Автухович полагает, что особенно выпукло эта проблема раскрывается при изучении «литератур второго поколения», например, русской, которая в XVIII в. развивается по модели ускоренного развития, за ко­роткое время усвоив основные уроки риторического мышления. Риторическая культура в России XVIII в. и определяет пути форми­рования и динамику развития разных жанров, и сама быстро эволюционирует.

В монографии «Шаг в сторону от собственного тела...»: экфрасисы Иосифа Бродского» (2016) автор исследует экфрасис в наследии Иосифа Бродского как поэтический прием, раскрывающий внутренний мир человека через поэтическое описание произведения живописи или архитектуры. Исследователь анализирует отношение Бродского к живописи как феномену и его эстетические предпочтения, проявляющиеся через экфрасис.

Основные работы

Монографии 

 Риторика и русский роман XVIII в.: Взаимодействие в начальный период формирования жанра. Гродно: ГрГУ, 1995. 185 с.
 Античная риторика: Учеб. пособие. Гродно: ГрГУ, 2003. 144 с.
 Творчество Валентина Распутина: ответы и вопросы: монография [Т. Е. Автухович и др.] / под ред. И. И. Плехановой. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. 395 с.
 Поэзия риторики: Очерки теоретич. и истор. Поэтики. Минск: РИВШ, 2005. 204 с.
 «Шаг в сторону от собственного тела...»: экфрасисы Иосифа Бродского / red. tomu Roman Mnich. Siedlce: Inst. kultury regionalnej i badań lit. im. Franciszka Karpińskiego, Stowarzyszenie, 2016. 267 с.
 Профессия: литератор. Год рождения: 1938: коллективная монография / [Автухович Т. Е., Алпатова Т. А., Бакис С. Ш. и др.]. Елец: Елецкий гос. ун-т им. И. А. Бунина, 2019. 110 с.

Статьи 

 Об авторстве «Metaphrasis ps. 36» и «Metaphrasis ps. 72» // XVIII век. Л., 1986. Т. 15. C. 154-160.
 Анонимный роман «Несчастный Никанор»: эпизод из истории формирования жанра // XVIII век. 1991. Т. 17. С. 73-87.
 Автухович Т. Е. Рим в русской поэзии первой половины XIX века: эмблема – аллегория – символ – образ // Образ Рима в русской литературе. Самара, 2001.
 Сплетня как феномен жизни и литературы // Филолог. 2003. № 5.
 Стихотворение И. Бродского «Посвящается Пиранези»: уровни прочтения // Филоlogos. 2010. № 3-4 (7). С. 79-87.
 Советский дискурс в лирике Иосифа Бродского: визуальный аспект // Труды Русской антропологической школы. 2012. № 11. С. 156-169.
 Вольтер и Кребийон-сын: двойной портрет в интерьере эпохи // Вольтеровские чтения. Вып. 2. СПб.: Российская нац. библиотека, 2014. С. 210-219.
 Риторика. Жизнь. Литература: исследования по истории русской литературы XVIII века. Минск: Лимариус, 2015. 412 с.
 А. Вампилов и В. Распутин как культурная пара // Александр Вампилов и Валентин Распутин: творческий потенциал «иркутской истории». Материалы Международной научной конференции. Печатается по решению ученого совета факультета филологии и журналистики ИГУ. 2017. С. 112-123.
 Экфрасис как метатекст (на примере повести И.С. Тургенева «Три портрета») // Русская филология: ученые записки Смоленского государственного университета. 2019. № 19. С. 258-270.

Примечания

Литература 

 Автухович Татьяна Евгеньевна // Кто есть кто в российском литературоведении: Биобиблиографический словарь-справочник (Who is Who in Russian Literary Studies: Biobibliographical Reference Book) / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. литературоведения; Гл. ред. Николюкин А.Н.; Науч. ред. Ревякина А.А.; Отв. секретарь Соколова Е.В.; Сост.: Красавченко Т.Н., Михайлова О.В., Петрова Т.Г., Ревякина А.А. М., 2011. Ст. 15-16.
 Аўтуховіч Таццяна Яўгенаўна // Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Минск, 2004. Т. 18, кн. 1. С. 338.
 Аўтуховіч Таццяна Яўгенаўна // Выкладчыкі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы: біябібліяграфічны даведнік. Гродна, 1999. С. 42-43.

Ссылки 
 Т. Е. Автухович на сайте «Ученые Беларуси»
 Публикации Т. Е. Автухович в системе ELibrary.Ru

Доктора филологических наук
Женщины-учёные XX века
Учёные XXI века
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Преподаватели Гродненского университета